Graz-Süd heißen:

 Dekanat Graz-Süd, ein Dekanat der katholischen Diözese Graz-Seckau
 Kirche Christus der Auferstandene (Graz), eine Pfarrkirche (und Pfarre) in Graz